Lex Publilia de censoribus
 Lex Publilia Laetoria
 Lex Publilia de legibus
 Lex Publilia de plebiscitis